Albion puede referirse a varias localidades en el estado de Nueva York:

 Albion (villa)
 Albion (condado de Orleans, Nueva York)
 Albion (condado de Oswego, Nueva York)